Wasserkopf steht für:

 Hydrocephalus, eine Krankheit 
 Wasserkopf (Rieserfernergruppe), 3135 m, Gipfel in der Rieserfernergruppe, Südtirol
 Wasserkopf (Ybbstaler Alpen), 1442 m, Gipfel an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Grenze

Siehe auch:
 Gürtelfüße